Федчишин Анатолій Миколайович (1981—2014) — командир Рівненської розвідгрупи Добровольчого українського корпусу «Правого Сектору», учасник російсько-української війни.
 Федчишин Надія Орестівна (* 1969) — докторка педагогічних наук, професорка.

Див. також 
 Федишин